Бановце-над-Бебравоу:

 Бановце-над-Бебравоу — город в западной Словакии.
 Бановце-над-Бебравоу — район Тренчинского края Словакии.